Meyerheim ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Meyerheim (1838–1880), deutscher Maler (Sohn von Friedrich Eduard)
 Friedrich Eduard Meyerheim (1808–1879), deutscher Genremaler
 Hermann Meyerheim (1828–1903), deutscher Maler
 Karl Friedrich Meyerheim (1780–1841), deutscher Maler (Vater von Friedrich Eduard, Wilhelm Alexander und Hermann)
 Paul Friedrich Meyerheim (1842–1915), deutscher Grafiker und Maler (Sohn von Friedrich Eduard)
 Paul Wilhelm Meyerheim (1848–1900), deutscher Maler (Sohn von Wilhelm Alexander)
 Robert Meyerheim (1847–1920), deutscher Landschafts- und Miniaturmaler der Düsseldorfer Schule
 Wilhelm Alexander Meyerheim (1815–1882), deutscher Maler